A sigla DSL pode referir-se a:

DSL (Telecomunicação) - Tecnologia de transmissão digital de dados via rede de telefonia;
DSL (Programação) - Um tipo de linguagem de programação dedicada a um domínio de problema particular;
DSL - Sistema Operacional de núcleo Linux;

Desambiguações de siglas